Риаса:

 Риаса — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сеговия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.
 Риаса, Габриель (род. 1960) — испанский музыкант.